Город в Германии
 Фараон Ранеб